Argelaga borda (Genista scorpius) 
 Argelaga o eriçó groc (Echinospartum horridum) 
 Argelaga negra (Calicotome spinosa) 
 Argelaga pilosa (Calicotome villosa)
 Argelaga de bosc (Ulex europaeus)
 Argelaga menuda (Ulex minor)
 Argelaga (Ulex parviflorus)
 Argelaga nana (Genista pumila)
 Argelaga vera (Teline patens)